Phair ist der Familienname folgender Personen:

 Liz Phair (* 1967), amerikanische Rock-Sängerin
 Phillip B. Phair (* 1965), US-amerikanischer Investment-Banker
 Venetia Phair (1918–2009), Namensgeberin für den Zwergplaneten Pluto

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Phair (Maine)